Gmeinwieser ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Gmeinwieser (* 1946), deutscher Schauspieler
 Robert Gmeinwieser (1963–1980), Opfer des Oktoberfestattentats, siehe Denkmal für die Wiesn-Attentat-Opfer